Mændenes K-1 Slalom under Sommer-OL 2012 fandt sted den 29. juli og 1. august 2012 på Lee Valley White Water Centre.

Resultater 

Kano og kajak under sommer-OL 2012